Agia Varvara (Attica) – comune greco della prefettura di Atene
 Agia Varvara (Creta) – ex comune greco della prefettura di Candia